Binding bezeichnet:
 Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz, liechtensteinischer Preis für Natur- und Umweltschutz
 Sophie und Karl Binding Stiftung, gemeinnützige Stiftung in Basel/Schweiz
 Binding Waldpreis, Preis für nachhaltige Waldwirtschaft in der Schweiz
 Binding-Brauerei, Brauerei in Frankfurt am Main
 Binding-Kulturpreis der Binding-Kulturstiftung der Binding-Brauerei
 Dynamische Bindung (engl. name binding), in der Informatik der Umgang des Compilers mit polymorphen Methoden
 ebenfalls in der Informatik bezeichnet der englische Begriff binding die Sprachanbindung von Bibliotheken an eine Programmiersprache 
 in der Linguistik einen Begriff aus der Rektions- und Bindungstheorie
 spezielle Form des Purfling bei Musikinstrumenten 

Binding ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Binding (1846–1933), Gründer der Binding-Brauerei 
 Georg Christoph Binding (1807–1877), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Günther Binding (* 1936), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Binding (1841–1920), deutscher Strafrechtler
 Kurt Binding (1904–1971), deutscher Regierungspräsident und SS-Oberführer
 Lothar Binding (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf G. Binding (1867–1938), deutscher Schriftsteller
 Stephanie Binding (* 1978), deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin
 Tim Binding (* 1947), deutsch-britischer Autor
 Wilhelm Peter Binding (1772–1834), Bäckermeister und Senator in Frankfurt
 Wolfgang Binding (* 1937), deutscher Bildhauer und Grafiker

Siehe auch:
 XML-Datenbindung (englisch XML Data Binding oder kurz Binding), Abbildung von XML-Dokumenten auf Objekte und vice versa